Gromki (Bartoszyce)
 Gromki (Kętrzyn) (voir :en:Gromki, Kętrzyn County)